Die Liste der Peel Sessions listet sämtliche Aufnahmen im Rahmen der Peel Sessions des britischen Radiomoderators John Peel auf. Der Zeitraum umfasst die Jahre 1967 bis 2004.

Grundlage der Daten ist Ken Garners Buch The Peel Sessions. Story of Teenage Dreams and One Man’s Love of new Music. Daneben führt die BBC auf ihrer Website ebenfalls eine Liste, die sich in einigen Punkten von Garners Aufzählung unterscheidet. Daher wird im Zweifel den Angaben nach Garner gefolgt, weil dieser die in den Archiven der BBC vorhandenen Tapes sowie die Aufnahme- und Sendenotizen ausgewertet hat.

0–9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Literatur

Weblinks 
 John Peel Sessions
 Keeping It Peel - Artists A-Z
 Details and tracklistings for every Peel session broadcast from 1992 to 2002
 Hundreds of complete Peel sessions on the Vibracobra23 blog

Einzelnachweise 

Geschichte des Hörfunks
BBC
Liste (Geschichte)
Liste (Musikveranstaltungen)